Het UEFA European Futsal Championship 2014 was de negende editie van het Europees kampioenschap zaalvoetbal. Het toernooi vond plaats van 28 januari 2014 tot en met [8 februari 2014 in Antwerpen, België.

Kandidaat-landen
De Belgische kandidatuur werd gekozen door UEFA's uitvoerend comité, op 8 december 2011 in Venetië, Italië. De andere kandidaten waren Slovenië en Litouwen

Gekwalificeerde teams
44 landen namen deelnemen aan deze editie. Het gastland was automatisch gekwalificeerd, terwijl de overige landen kwalificatiewedstrijden moesten spelen. Het kwalificatietoernooi werd opgedeeld in drie fases. In de eerste fase namen 24 landen deel aan de voorronde, waarvan de groepswinnaars zich plaatsten voor het 2e kwalificatietoernooi. De zeven groepswinnaars plaatsten zich direct voor het eindtoernooi samen met gastland België. Terwijl de zeven nummers 2 en de beste nummer 3 zich plaatsten voor de play-offs voor de resterende tickets.

1 vet kampioen in dat jaar
2 cursief gastland in dat jaar

Eindtoernooi

De loting voor het eindtoernooi vond plaats op 4 oktober 2013 in  Antwerpen

Groep A

Groep B

Groep C

Groep D

Knock-outfase

Kwartfinales

Halve finale

Kleine finale

Finale

Referenties
 België gastland EK zaalvoetbal 2014

Externe links
 Officiële website

Voetbal in 2014
Voetbalwedstrijd in België
Europees kampioenschap zaalvoetbal
Zaalvoetbal 2014
Sportevenement in Antwerpen (stad)